Wanderlust es una persona aficionada a viajar. Puede referirse también a:

Cine y televisión 

Wanderlust (documental), documental de 2006 sobre las películas de carretera;
Wanderlust (película), película de 2012 dirigida por David Wain;
Wanderlust (serie de televisión), serie de televisión de drama británica escrita por Nick Payne y dirigida por Luke Snellin y Lucy Tcherniak.

Música 

Wanderlust (álbum de Sophie Ellis-Bextor);
Wanderlust (canción de Björk);
Wanderlust (canción de Fozzy);
Wanderlust (banda peruana de math rock);
Wanderlust (canción de Paul McCartney), del álbum de 1982 Tug of War;
Wanderlust (canción de R.E.M.);
Wanderlust (canción de The Weeknd);
 Wanderlust (canción), canción de la banda finlandesa de metal sinfónico Nightwish, del álbum Wishmaster;

Otros 

Wanderlust (revista), revista británica especializada en viajes.